Армандо Салинас има више значења:

 Армандо Салинас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Армандо Салинас (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику